

Кирилиця 
 Еа (Біскайя), Еа (баск. Ea, ісп. Ea) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя. 
 Еа (Середзем'я)
 Еа — один з тріади великих богів в месопотамській міфології
 ЕА (Енергоатом) — українська державна енергетична корпорація

Латиниця 

 EA (Electronic Arts) — американська корпорація, розробник, видавець і дистриб'ютор відеоігор
 EA (Excalibur Army) — чеське оборонне підприємство
 Ea — ексарік в СІ
 EA — ексаампер в СІ
 Ea — енергія активації в фізиці